Dejah Mulipola (1998-), joueuse américaine de softball.
 Logovi'i Mulipola (1987-), joueur samoan de rugby à XV.
 Sam Mulipola (1982-), joueur samoan-américain de football.